Ива́н Еро́пкин:
 Еропкин, Иван Лаврентьевич (1764—1814) — артист, один из первых профессиональных танцовщиков России.
 Еропкин, Иван Фёдорович (ок. 1590—1666) — государственный деятель XVII века, воевода, окольничий.